Austria:
 Wiener Neudorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Möbling
 Wiener Neustadt

Osoby:
 Hugo Wiener – austriacki kompozytor
 Maurycy Wiener – polski adwokat
 Norbert Wiener – amerykański matematyk
 Oswald Wiener – austriacki pisarz

Inne:
 Wiener Philharmoniker – austriacka orkiestra
 Wiener Musikverein – sala koncertowa w Wiedniu
 Wiener Neustadt Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Wiener Neustadt
 Wiener Neustädter SC – austriacki klub piłkarski
 Wiener Prater – park w Wiedniu
 Wiener Schachzeitung – austriacki miesięcznik szachowy
 Wiener SK – klub piłkarski w Wiedniu
 Wiener Stadtbank – austriacki bank
 Wiener Stadthalle – hala sportowa w Wiedniu
 Wiener Werkstätte – austriacka pracownia artystyczna
 Wiener Zeitung – austriacki dziennik
 (18182) Wiener – planetoida

Zobacz też:
 Wien